Obszerninken oder Obscherninken ist der Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland:

 Obszerninken (Dachsrode), deutscher Name von  Partisanskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Rajon Tschernjachowsk
 Obscherninken (Dachsfelde), untergegangener Ort im Rajon Polessk, siehe Sowetskoje (Kaliningrad) #Geschichte